Jméno a příjmení Pavel Řehák má více nositelů:

 Pavel Řehák (fotbalista) (* 1963) – český fotbalista a trenér
 Pavel Řehák (manažer) (* 1975) – český ekonom a manažer